|-
| 194801 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194802 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194803 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194804 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194805 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194806 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194807 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194808 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194809 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194810 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194811 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194812 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194813 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194814 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194815 - || || 18 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 194816 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194817 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194818 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194819 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194820 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194821 - || || 20 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194822 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194823 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194824 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194825 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194826 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194827 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194828 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194829 - || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194830 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194831 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194832 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 194833 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 194834 - || || 20 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 194835 - || || 18 de desembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 194836 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194837 - || 2002 AJ || 4 de gener de 2002 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 194838 - || || 8 de gener de 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 194839 - || || 5 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194840 - || || 4 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194841 - || || 5 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 194842 - || || 11 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 194843 - || || 10 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 194844 - || || 11 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 194845 - || || 4 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 194846 - || || 5 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 194847 - || || 15 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194848 - || || 13 de gener de 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 194849 - || || 6 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194850 - || || 6 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 194851 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194852 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194853 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194854 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 194855 - || || 7 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 194856 - || || 7 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 194857 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194858 - || || 10 de gener de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 194859 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194860 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194861 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194862 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194863 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194864 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194865 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194866 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194867 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194868 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194869 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194870 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194871 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194872 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194873 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194874 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194875 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194876 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194877 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194878 - || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 194879 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194880 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194881 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194882 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194883 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194884 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194885 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194886 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194887 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194888 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194889 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194890 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194891 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194892 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194893 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194894 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194895 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194896 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194897 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194898 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194899 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 194900 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4